Kelurahan Benteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Benteng (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 106,92), Jawa Barat, 
 Kelurahan Benteng (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 108,35), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar